Pipen bezeichnet regional:

 Deichel bzw. Teuchel, historische Rohrleitungen, die ab dem Mittelalter aus ausgehöhlten Baumstämmen gefertigt wurden
 umgangssprachlich Wasserhähne oder Fasshähne (österr.)
 Bierzapfstellen

Siehe auch:
 Pipe